Nops anisitsi  — вид мелких пауков рода Nops из семейства . Южная Америка: эндемик Парагвая. Длина головогруди 2,8 мм. На головогруди имеют только 2 глаза. 
Вид Nops anisitsi был впервые описан в 1916 году  норвежским арахнологом профессором Эмбриком Страндом (Embrik Strand, 1876—1947). Таксон Nops anisitsi включён в состав рода Nops MacLeay, 1839 вместе с Nops bellulus, Nops branicki, Nops blandus и другими видами и назван в честь профессора Йохана Аниситса (Johann Daniel Anisits).

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Nops anisitsi.
 World Spider Catalog : Nops anisitsi Caponiidae (en)
 Фотография Caponiidae на americanarachnology.org

Nops
Животные, описанные в 1916 году
Паукообразные Южной Америки
Эндемики Парагвая
Таксоны животных, названные в честь людей